Jan Martszen de Jonge (Haarlem, 1609 - 1647)
 Martens, Jan Jansz (Haarlem, 1828 - ?), Nederlands kunstschilder
 Jan Martens (beeldend kunstenaar) (Eindhoven, 1939), Nederlands kunstschilder, beeldhouwer en industrieel ontwerper
 Maurice (Jan Martens) (Gennep, 1943), Nederlands schilder in de naïeve kunst, werkt in Vorden (RKD)
 Jan Martens (voetballer) (1969), voetballer voor VVV Venlo
 Jan Martens (choreograaf) (1984), Belgisch choreograaf